Aisne (rivier in België), een Belgische rivier, zijrivier van de Ourthe
Aisne (plaats), dorp langs deze rivier in de Belgische gemeente Durbuy
Aisne (rivier in Frankrijk), een Franse rivier, zijrivier van de Oise
Aisne (departement), een naar deze laatste rivier genoemd Frans departement
Aisne (Mayenne), een Franse rivier, zijrivier van de Mayenne
Aisne (Vendée), een gehucht in de Franse gemeente Chaillé-les-Marais in de Vendée

Zie ook 
Slag bij de Aisne, doorverwijspagina voor veldslagen tijdens de Gallische oorlog en de Eerste Wereldoorlog